Марушићи могу бити:
 Марушићи (Бује), насељено место у саставу Града Буја, Истарска жупанија, Хрватска
 Марушићи (Омиш), насељено место у саставу Града Омиша, Сплитско-далматинска жупанија, Хрватска